Orient Beach kan syfta på:

Geografi

Saint-Martin

 Baie Orientale,

Sydafrika 

 Orient Beach (strand i Sydafrika), Östra Kapprovinsen,

USA 

 Orient Beach (strand i USA), New York, Suffolk County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar